Wesselényi István (1619–1656) Közép-Szolnok vármegye főispánja, felesége Lónyay Anna
 Wesselényi István (1674–1734) Közép-Szolnok vármegye főispánja, országgyűlési elnök, felesége Bánffy Katalin
 Wesselényi István (1708–1757) Közép-Szolnok vármegye főispánja
 Wesselényi István (1770–1840) császári és királyi kamarás, drági földbirtokos